Butte County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Butte County Courthouse (Idaho)
 Butte County Courthouse (Kalifornien)
 Butte County Courthouse (South Dakota), NRHP-Nr. 98001398